Reichenberger bezeichnet:

 den nordöstlichen Teil von Nordböhmen um die Stadt Liberec (Reichenberg), siehe Reichenberger Bezirk
 Reichenberger (Gemeinde Ried), Ortsteil von Ried im Traunkreis, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 eine Alpenvereinshütte des Österreichischen Alpenvereins, siehe Reichenberger Hütte

Reichenberger ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Reichenberger (1770–1854), österreichischer katholischer Theologe
 Arnold G. Reichenberger (1903–1977), deutscher Romanist
 Emmanuel Reichenberger (1888–1966), römisch-katholischer Priester, Theologe, Schriftsteller und Vertriebenen-Politiker
 Hugo Reichenberger (1873–1938), deutscher Dirigent und Komponist 
 Kurt Reichenberger (1922–2008), deutscher Romanist und Hispanist
 Max Reichenberger (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Maximilian Reichenberger (1613–1673), tschechischer Mönch und Autor
 Peter Reichenberger (1945–2004), deutscher Maler
 Rudolf Reichenberger (1919–1993), deutscher Oberleutnant der Wehrmacht und Generalleutnant der Bundeswehr
 Stephan Reichenberger (* 1957), deutscher Fernsehautor, Formatentwickler und Kreativproduzent
 Thomas Reichenberger (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Reichenberger (* 1953), österreichischer Private Equity Investor

Siehe auch:
 Reichenberg (Begriffsklärung)
 Reichensperger